Stephen Full (ur. 13 listopada 1969 w Chicago) - amerykański aktor i komik, który grał m.in. w serialu Ja w kapeli.

Życie prywatne 
Stephen Full był mężem Annie Wersching, która zmarła w 2023 roku, osierocając ich trzech synów.

Filmografia 
 1999: Strażnicy miasta jako Jackson
 2003: A False Prophet jako Narkoman
 2004: Morton jako Detektyw
 2004: To Slay a Giant jako Wilson Billington
 2006: 2 Dogs Inside jako Jake
 2006: Herosi
 2006: CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku jako Lawrence
 2006: The Game jako Facet
 2006: Resilience jako Brat Calecy
 2007: Playing Chicken jako wysoki facet
 2007: Raines jako Desi
 2007: Kości jako Kelner
 2007: The 1/2 Hour News Hour jako Jerry LaSalle
 2007: Hannah Montana jako reżyser
 2007: CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas jako redaktor
 2007: Las Vegas jako pijany facet / Todd Beederman
 2008: Finish Line jako Mustafa
 2008: Dowody zbrodni jako nałogowiec / Narc
 2008: iCarly jako Lenny
 2009: Nieustraszony jako Eric
 2009: Castle jako Benny
 2009-2011: Ja w kapeli jako Ash
 2012-2015: Blog na cztery łapy jako Stan
 2019: Santa Clarita Diet jako Janko

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańscy aktorzy filmowi
Amerykańscy aktorzy telewizyjni
Amerykańscy komicy
Urodzeni w 1969
Ludzie urodzeni w Chicago